— род прямокрылых насекомых из семейства настоящие сверчки. Самый известный представитель рода .

Виды
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Роды прямокрылых
Сверчковые